Karen Williams (atleet) (1960), Brits sprinter
 Karen Williams (sopraan), een Amerikaans concert- operasopraan
 Karen Williams (actrice), een Amerikaans actrice en filmproducer
 Karen J. Williams (1951-2013), hoofdrechter aan een Amerikaans beroepshof
 Karen Lynn Williams (diplomaat), een Amerikaans voormalig politiek adviseur, ambassadeur in Suriname
 Karen Lynn Williams (auteur) (1952), een Amerikaans kinderboekenschrijver